Хуа́н Гусман ( или ): Гусман, Хуан Антонио (род. 1951) — доминиканский боксёр-профессионал.
 Гусман, Хуан Пабло (род. 1981) — аргентинский профессиональный теннисист.
 Гусман, Хуан Хосе (1797—1847) — президент Сальвадора (1842—1844).
 Гусман Кручага, Хуан (1893—1979) — чилийский поэт и драматург, дипломат.

См. также 
 Гусман, Хоан